Krauße oder Krausse ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Krauße (1829–1894), deutscher Maler und Kupferstecher
 Angelina Krauße (* 1994), deutsche Springreiterin
 Armin Krauße (1935–2019), deutscher Bergingenieur
 Axel Krauße (* 1971), deutscher Theaterregisseur und Intendant
 Dirk Krausse (* 1962), deutscher Prähistoriker
 Gerhard Krausse (1926–2012), deutscher Diplomat
 Heinrich Krauße (1871–1934), deutscher Richter
 Holger Krauße (* 1968), deutscher Unternehmer und Sachbuchautor 
 Horst Krauße (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Joachim Krausse (* 1943), deutscher Designtheoretiker
 Max Manilius Krauße (1870–1931), deutscher Politiker (SPD)
 Monika Krauße-Anderson (* 1929), deutsche Filmregisseurin
 Robert Krausse (1834–1903), deutscher Maler und Zeichner
 Robin Krauße (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Stefan Krauße (* 1967), deutscher Rodelsportler

Siehe auch:
 Krause